Станислав Филиппович Сундерлянд (8 октября 1847, Варшава —  8 июля 1912, Седлец) — адвокат, польский политический деятель, депутат Государственной думы II созыва от Седлецкой губернии.

Биография 
Родился в еврейской семье. Отец — фабрикант Филипп Сундерлянд (около 1814—1891), мать — Розалия урождённая Шанцер (Szancer). В 1865 выпускник Петроковской гимназии, после чего окончил юридический факультет Варшавской высшей школы. С 1869-1876 служил по судебному ведомству. Открыв адвокатскую контору, перебрался в город Седлец. Присяжный поверенный с 1876 года. Участвовал в организации и позднее в течение многих лет президент Седлецкого кредитного общества. Выступал в печати («Варшавская судебная газета») по юридическим вопросам. Входил и был одним из руководителей Организационного комитета Польской школы. Сумел добиться открытия 8-классной школы в Седлеце.

В 1891 году вместе с женой и детьми принял кальвинизм (евангелическо-реформатское вероисповедание).

На момент выборов в Думу по своим политическим взглядам был близок к Польской прогрессивной партии. Владел домом в городе Седлеце. В начале 1906 пытался баллотироваться в Первую Государственную Думу, но потерпел неудачу.

6 февраля 1907 избран во Государственную думу II созыва от общего состава выборщиков Седлецкого губернского избирательного собрания. Вошёл в состав Польского коло. Состоял в думской комиссии для разработки Наказа и комиссии о преобразовании местного суда. С Думской трибуны осудил еврейские погромы, принял участие в работе Комитета по оказанию помощи жертвам еврейских погромов.

После роспуска Второй Государственной Думы вернулся в Польшу, где продолжил занятия  адвокатской практикой и общественной деятельностью. Занимался живописью, писал стихи.

Семья 
 Жена — Цецилия урождённая Розенгард
 Дочь — Мария Стефания в замужестве Кельчевская (1880—1915)
 Сын —  (1891—1979) — мастер художественной фотографии, художник, арт-критик и теоретик искусства.
 Дочь — Зофья Валентина в замужестве Свирчевская
 Сестра — Флора в замужестве Смиловская (1858—1926)
 Сестра — Анна в замужестве Левинсон
 Брат — Марсель Филипп Сундерлянд
 Брат — Якоб Сундерлянд
 Брат — Ришард Сундерлянд

Литература 
 Постников Н. Д. СУНДЕРЛЯНД Станислав Филиппович. // Государственная дума Российской империи: 1906-1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 597.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1907. С. 448.
 Brzoza Cz., Stepan K. Poslowie polscy w Parlamente Rosyjskim, 1906-1917: Slownik biograficzny. Warszawa, 2001.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 412; Дело 572. Лист 5 оборот.

Примечания 

Политики Польши
Члены Польского коло
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Выпускники Петроковской гимназии
Выпускники Варшавского университета